Slup bezeichnet:
 Slup, kleines Segelschiff

 Slup (Слуп), Ort der Gemeinde Deçan im Kosovo; siehe Sllup
 Slup (Tschechien) (dt. Zulb), Gemeinde in Tschechien

Słup bezeichnet Dörfer in Polen:

Siehe auch:
 Sloop
 SLUB: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden